Mury ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Mury (1920–1975), französischer Politiker (PCF)

Siehe auch:
 Jacek Kaczmarski, Autor und Sänger des Liedes Mury (Mauern), einer Übertragung von L’Estaca (Der Pfahl) von Lluís Llach aus dem Katalanischen ins Polnische, mit zentraler Bedeutung für die Solidarność-Bewegung
 Mury, Ortschaft in der französischen Gemeinde Échenevex, siehe Échenevex
 Muri
 Müri
 Müry
 Mühry